Le Borgne est un nom de famille. Le nom Le Borgne est le  le plus porté en France.

Selon deux estimations indépendantes

, environ  personnes portent le nom de famille Le Borgne en France. Données par département plus de 50 % des français ayant Le Borgne pour nom de famille vivent en la Bretagne, la plupart dans le Finistère, où, par exemple, les Le Borgne de Trévidy ont acquis au  la seigneurie de la Palue.

Patronyme 
 Antigone le Borgne, lieutenant d'Alexandre le Grand
 Acace de Césarée (mort en 366), surnommé le Borgne
 Jean-Yves Le Borgne, avocat français
 Guy Le Borgne, général de corps d'armée de l'armée de terre française

Autres 
 Le Borgne, film français réalisé par Raoul Ruiz en 1980.

Notes et références 

Le Borgne